Димитар Гешоски (Прилеп, 14. септембар 1928 — Скопље, 29. октобар 1989) је био југословенски и македонски филмски и позоришни глумац.

Биографија 
Димитар Гешоски је учествовао у оснивању првог професионалног позоришта у Прилепу 1950. године. Професионалну каријеру наставља у Скопљу као члан „Македонског народног позоришта” од 1958. до 1964. године. Осим тога био је члан првог састава Градског позоришта у родном Прилепу и био је један од његових највише ангажованих, најамбициознијих и најталентованијих глумаца.

Познатије улоге у представама
 „Краљ Бретајнове”, Иван Цанкар
 „Без кривице кривац”, Николај Островски
 „Ујка Вања”, Антон Чехов
 „Вејка на ветрот”, Коле Чашуле
 „Заједнички стан”, Драгутин Добричанин

Филмографија 

|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1960.-те
|-
| 1965. || Дани искушења || Тодор Иванов (као Димче Гешевски)
|-
| 1967. || Мементо || /
|-
| 1967. || Македонска крвава свадба || /
|-
| 1968. || Планина гнева || /
|-
| 1969. || Време без рата || /
|-
| 1969. || Сеништа ТВ филм || /
|-
| 1969. || Лукава удовица ТВ филм || /
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1970.-те
|-
| 1970. || Мртва стража ТВ филм || /
|-
| 1970. || Вујковиот сон ТВ филм || /
|-
| 1972. || Пуцањ || /
|-
| 1972. || Настан можеби последен ТВ филм || /
|-
| 1973. || Смилевскиот конгрес ТВ филм || Анастас Лозанчев (као Димитар Гесоски)
|-
| 1975. || Волшебното самарче ТВ серија || /
|-
| 1975. || Светецот од Слатина ТВ филм || /
|-
| 1975. || Последниот ден на Мистер Порфириј ТВ филм || /
|-
| 1976. || Најдужи пут || Сомнителец (као Димитар Гесоски)
|-
| 1975 1976. || Патот кон иднината ТВ серија || /
|-
| 1977. || Сакате ли уште едно парче торта ТВ филм ||
|-
| 1977. || Најдужи пут ТВ серија || Сомнителец
|-
| 1977. || Итар Пејо ТВ серија || Трајко
|-
| 1977. || Нели ти реков ТВ филм || /
|-
| 1979. || Курирот на Гоче Делцев ТВ серија || Томе
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1980.-те
|-
| 1980. || Учителот ТВ филм || /
|-
| 1980. || Оловна бригада || /
|-
| 1981. || Црвени коњ || Пени
|-
| 1981. || Булки крај шините ТВ серија || /
|-
| 1982. || Илинден ТВ серија || /
|-
| 1982. || Тумба, тумба дивина ТВ филм || /
|-
| 1982. || Едно лето ТВ серија || /
|-
| 1984. || Јуначко колено ТВ серија || /
|-
| 1984. || Не рекох ли ти || /
|-
| 1984. || Комедијанти ТВ серија || Татко на наивката
|-
| 1985. || Трговецот од Солун ТВ филм || /
|-
| 1987. || Трето доба ТВ серија || /
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1990.-те
|-
| 1992. || Време, живот || /
|}

Референце

Спољашње везе 
 

Рођени 1928.
Умрли 1989.
Македонски глумци
Југословенски глумци
Прилепчани